Koor (zang), een zanggroep
 Koor (compositie), een werk of deel van een werk voor koor geschreven
 instrumentenkoor, een groep samenspelende instrumenten uit één familie (zie aldaar)
 Koor van snaren, een snaar of stel snaren dat steeds gelijk aangeslagen wordt
 Koor (toneel), een groep acteurs die commentaar levert op het gespeelde, vooral in de oudheid
 Priesterkoor, de plaats waar in een kerk het hoofdaltaar staat

Zie ook 
 Kore (doorverwijspagina)
 Coore of Coor, een dorp in Ierland
 Dominik Kohr, een Duits voetballer